

История 
Почти десятилетие, с 1981 года, в беге на 100 метров на мировой арене безраздельно доминировал Карл Льюис, олимпийский чемпион 1984 и 1988 года, чемпион мира 1983, 1987 и 1991 годов, обладатель лучшего результата в сезонах 1981, 1982, 1985, 1987, 1988 и 1991 годов. К моменту соревнований в Штутгарте Карл Льюис был обладателем мирового рекорда (9,86 с), установленного на чемпионате мира в Токио в 1991 году и одновременно являвшегося рекордом чемпионатов мира. Однако карьера прославленного спортсмена, которому в 1993 году исполнилось 32 года, уже приближалась к закату. На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году он вступал только в прыжках в длину и эстафете (на отборочном турнире в олимпийскую сборную США он на стометровке был только шестым), и в его отсутствие олимпийским чемпионом стал 32-летний англичанин Линфорд Кристи.

1992—1993 годы — период короткого и яркого взлёта Линфорда Кристи. В 1992 году в возрасте 31 года он стал Олимпийским чемпионом Барселоны. В последние годы он регулярно показывал результаты лучше 10,00 с, постоянно занимал места в верхней части десятки лучших спринтеров года, становился чемпионом игр Содружества и чемпионом Европы. Его личный рекорд составлял 9,92 с. С этим результатом, который являлся рекордом Европы, на чемпионате мира 1991 года он занял только четвёртое место.

Претендентом на победу был также Лерой Баррелл, экс-рекордсмен мира (9,90 с), обладатель второго результата в истории лёгкой атлетики (9,88 с), лидер мировых сезонов 1989 и 1990 годов.

Определённую ясность в расстановку сил перед чемпионатом мира внёс состоявшийся в июне 1993 года в Юджине чемпионат США, где проходил отбор трёх участников американской сборной. Здесь прекрасную форму продемонстрировал Андре Кейсон. 16 июня в предварительном забеге и полуфинале он дважды показал время 9,79 с с попутным ветром 5,3 и 4,5 м/с (в пересчёте для максимально допустимого ветра 2 м/с это соответствует примерно 9,88 с). На следующий день в финале собрались сильнейшие спринтеры мира — двукратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира на этой дистанции Карл Льюис, экс-рекордсмены мира Лерой Баррелл и Кельвин Смит, бронзовый медалист олимпиады 1992 года Деннис Митчелл, олимпийский чемпион 1992 года на дистанции 200 м Майк Марш. В условиях сильной конкуренции Андре Кейсон вновь вышел победителем с результатом 9,85 с (при скорости ветра 4,8 м/с). Две другие путёвки на чемпионат мира завоевали Деннис Митчелл, который финишировал вторым с таким же временем, и Карл Льюис, показавший 9,90 с. Лерой Баррелл с результатом 10,15 с финишировал пятым и на чемпионате мира выступал только в эстафете.

Ход соревнований 
В первый день соревнований заявку на победу сделал Андре Кейсон. Он оказался лучшим в предварительных забегах с результатом 10,09 с, а в четвертьфинале показал 9,96 с, что являлось его личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире. Линфорд Кристи по итогам четвертьфиналов шёл вторым с результатом 10,00 с.

Во второй день оба победителя полуфиналов показали результаты лучше 10 секунд. Опять отличился Андре Кейсон, повторно обновивший личный рекорд и лучший результат сезона (9,94 с) и Линфорд Кристи, победивший во втором полуфинале с результатом 9,97 с. Занявший второе место в первом полуфинале Даниэль Эффионг из Нигерии установил личный рекорд — 9,98 с, но потерял статус обладателя лучшего результата сезона.

Список финалистов

В финале быстрее всего стартовали бежавшие по первым двум дорожкам намибиец Фрэнк Фредерикс и канадец Бруни Сурин. Уже на десятом метре дистанции они на полметра опережали бежавших по четвёртой дорожке Линфорда Кристи немного отстававшего от него по третьей дорожке Карла Льюиса. Кристи продолжал разгоняться и к середине дистанции догнал лидеров вместе с бежавшим по шестой дорожке Кейсоном. Льюис отстал и вместе с Митчеллом бежал несколько позади. На второй половине дистанции Кристи и Кейсон обогнали лидеров, Кристи финишировал со вторым результатом в истории лёгкой атлетики (9,87 с), что было всего на 0,01 с хуже мирового рекорда, Кейсон в третий раз обновил личный рекорд — 9,92 с. Льюис также смог обогнать Фредерикса и Сурина, но стал только четвёртым, так как третьим пришёл к финишу стремительно финишировавший Митчелл (9,99 с).

Восьмёрка лучших 
Штутгарт, 15.08.1993

Ветер: 0,3 м/c

Результаты

Предварительные забеги 
Штутгарт, 14.08.1993

В следующий круг соревнований выходят трое лучших из каждого забега и пятеро из оставшихся, имеющих лучшее время.

 Четвертьфиналы Штутгарт, 14.08.1993

В следующий круг соревнований выходят четверо лучших в каждом забеге

Полуфиналы 
Штутгарт, 15.08.1993

В следующий круг соревнований выходят четверо лучших в каждом забеге

 Финал Штутгарт, 15.08.1993Ветер: 0,3 м/c

 Лучшие результаты перед чемпионатом Лучшие результаты сезона 1990Лучшие результаты сезона 1991Лучшие результаты сезона 1992Лучшие результаты сезона 1993 к моменту начала соревнований Крупнейшие соревнования в предыдущее четырёхлетие Игры содружества, Окленд, 1990Чемпионат Европы, Сплит, 1990Панамериканские игры, Гавана, 1991Чемпионат мира, Токио, 1991Олимпийские игры, Барселона, 1992Кубок мира, Гавана, 1992Чемпионат США, Юджин, 16-17.06.1993'''.

Ветер 4,8 м/с

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Видео 
 Linford Christie — 100m World Championship — Stuttgart 1993 — финал бега на 100 метров.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993